admiraliteitsraad (admiraliteit), een rechtscollege dat in de 13e en 15e eeuw bevoegd was recht te spreken in zeezaken
admiraliteitsraad (marine), sinds 1945 een overlegorgaan van de Koninklijke Marine
admiraliteitsraad (scouting), een overlegorgaan binnen het speltak Zeeverkenners van de Scouting